Euser est un patronyme porté notamment par :

 Cor Euser (1957-), pilote automobile néerlandais ;
 Lucas Euser (1983-), coureur cycliste américain.